Купа на Кремъл 2009 е 20-ото издание на Купата на Кремъл. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2009. Провежда се на Олимпийския стадион в Москва, Русия от 17 до 25 октомври.

Поставени тенисистки 
  Вера Звонарьова (осминафинал)
  Йелена Янкович (четвъртфинал)
  Агнешка Радванска (1 кръг)
  Флавия Пенета (1 кръг, отказва се поради контузия в лявото коляно)
  Надя Петрова (осминафинал)
  Елена Веснина (1 кръг)
  Доминика Цибулкова (1 кръг)
  Франческа Скиавоне

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Нурия Лагостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (четвъртфинал)
  Алиса Клейбанова /  Екатерина Макарова (четвъртфинал)
  Мария Кириленко /  Надя Петрова (шампионки)
  Акгул Аманмурадова /  Моника Никулеску (полуфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2009
Купа на Кремъл